Cuthwulf est un nom propre d'origine anglo-saxonne, composé des éléments cuth (« connu, fameux, renommé ») et wulf (« loup »), notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (), prince saxon du Wessex ;
  (), évêque de Hereford (Angleterre) ;
  (), évêque de Rochester (Angleterre).

Notes et références 

Anthroponyme anglo-saxon